Das Internationaux de Strasbourg 1997 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Straßburg. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 19. bis 24. Mai 1997 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Mirjana Lučić mit 6:2 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Helena Suková / Natallja Swerawa mit 6:1 und 6:1 gegen Jelena Lichowzewa / Ai Sugiyama.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
1997